Пегтыме́ль (в верховьях — Рапылькатын) — река на Дальнем Востоке России, протекает по территории Иультинского района Чукотского автономного округа.

Длина реки 345 км, площадь бассейна — 17600 км², впадает в Восточно-Сибирское море. По площади бассейна Пегтымель занимает 6-е место среди рек Чукотки и 63-е — в России.

Гидроним 
Пегтымель в переводе с  — «сломанный полоз нарты». Название реки в верхнем течении — Рапылькатын — означает «место, где провалились под воду яранги». По чукотским преданиям, весной через реку переправлялся караван, который провалился на подтаявшем льду. Уцелела лишь одна детская кибитка.

Исторические сведения 
В 1791 году во время пешего перехода к Мечигменской губе реку пересёк И. Биллингс, отметив её на карте как Верковайам. В свою очередь Ф. П. Врангель, посетив в 1822 году низовья реки, отметил её как Веркон. Уточнением притоков Пегтымеля занимался в 1869 году барон Г. Майдель, после чего и появилось современное название реки.

Гидрография 
Река начинается в центральной части Чукотского нагорья, со склонов Паляваамского хребта,  вблизи истока реки Эквыватап. В верховьях течёт по широкой (более 5 километров) долине, по краям которой тянутся цепи гор.

В верховьях и в среднем течении река разливается на многие, часто мелководные, протоки, изобилует порогами, здесь встречаются обширные наледи. В верхнем течении в Пегтымель впадает река Выльхырыннынпильхин из озера Выльгырыпын.

Ближе к месту впадения реки Рынкатынын скорость течения заметно снижается, появляются плёсы, долина становится шире, сопки отходят от реки и становятся ниже.

Далее Пегтымель проходит через Кейныней, выходит на Валькарайскую низменность, течение становится совсем слабым, река расчленяется на мелкие рукава, образуя заболоченную многорукавную дельту.

Водный режим 
Питание реки снеговое и дождевое.
Пегтымель вскрывается ото льда примерно в середине июня. В начале сентября по ночам появляются забереги. На весенне-летний период приходится 90-95 % годового водного стока, на осень — около 5-6 %, на зиму — до 2 %. Расходы воды в зимнюю межень практически отсутствуют.

Среднемноголетний расход воды в устье реки 180 м³/с (объём стока 5,681 км³/год).

Археологическое наследие 
За устьем притока Кууль-Иннукай, на правом берегу поднимается массив Кейныней. Он подступает к Пегтымелю Кайкуульскими обрывами, которые тянутся на несколько километров. В этом месте в 1965 году были обнаружены Пегтымельские петроглифы — уникальные изображения,  памятник наскального творчества расположенный за Полярным кругом .

Хозяйственное использование 
В бассейне Пегтымеля с 1960-х гг. открыто множество россыпных месторождений золота, некоторые из которых разрабатываются до сих пор.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 27 км: протока без названия
 33 км: Кысакваам
 42 км: Ветвистый
 62 км: Гэсмыткун
 74 км: Кусьвеем
 76 км: река без названия
 77 км: река без названия
 83 км: Тымлырыннат
 89 км: Тихий
 97 км: Спокойный
 98 км: Ынпычинээкын
 104 км: Кувет
 106 км: Нижний Этарокасакэн
 111 км: Верхний Этарокасакэн
 129 км: Кукевеем
 130 км: Рыннатинын
 135 км: Угрюмый
 144 км: Мрачный
 146 км: Хмурый
 149 км: Отдельный
 151 км: Умкрыннэт
 155 км: Кытапкай
 158 км: Серый
 165 км: Приток
 170 км: Кальгон
 177 км: Тувгеврыннэт
 178 км: Елвергыргын
 183 км: Рымыркен
 194 км: Ольховый
 200 км: Лиственный
 203 км: Дуга
 209 км: Наусеквеургин
 214 км: Паарыннат
 215 км: Мольтыкан
 242 км: Выльхырыннынпильхин
 245 км: река без названия
 249 км: Мольтыконвеургин
 252 км: Намномком
 253 км: Роморыннат
 263 км: Олептытын
 272 км: Южный Пильхин
 276 км: река без названия
 283 км: Грокумкрыннэт
 284 км: река без названия
 292 км: Гытолькууль
 294 км: река без названия
 299 км: Уттыкымыль
 314 км: река без названия
 319 км: Ветвистая
 324 км: Правый Рапылькатын

Примечания

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Восточно-Сибирское море
Реки Иультинского района